Carlo de’ Medici (1430–1492)
 Carlo de’ Medici (kardynał)